Als Palais Landau werden folgende Palais bezeichnet:

 in Wien:
 das Palais Landau (Elisabethstraße)
 das Palais Landau (Prinz-Eugen-Straße)